Tine Maria Nielsen (født 12. Juli, 1999) er en dansk  Youtuber med over 100.000 følgere på sin primære kanal og over 65.000 følgere på sin Instagram. Hun er en del af Splay Danmark og arbejder lige nu for Danmarks Radio.

Tine er bedst kendt for sin YouTube-serie “Afslører mine følgeres hemmeligheder” hvor hendes fans sender anonyme hemmeligheder ind som hun så læser op og reagere på.

Henvisninger

YouTubere fra Danmark